Bobby Cannavale, attore statunitense
 Enzo Cannavale,  attore italiano di teatro e cinema